Jadera, liburnijsko naselje iz kojeg se razvio današnji Zadar
 Jadra (pivovara)
 Piškera (Jadra), otok u Kornatima